Guárico kan syfta på:

Haiti 

 Okap (departementshuvudort), Nord,

Venezuela 

 Guárico (delstat),